Onderdistrict in Indonesië
 Badas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Badas (Badas), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Badas (Sumobito), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java